De Ramblas, El Ramblas, Las Ramblas kan verwijzen naar:

 De Ramblas (Barcelona) - straat in Barcelona, Spanje
 El Ramblas (Arandas) - plaats in Mexico
 El Ramblas (Tepatitlán de Morelos) - plaats in Mexico
 Arroyo de las Ramblas - watergang in Spanje
 Barranco El Ramblas - ravijn in Mexico
 El monstruo de las ramblas - muziekalbum van Facto Delafé y las Flores Azules
 Las Ramblas Park - park in Western Australia